Параскева, або Параска — християнське жіноче ім'я.
 Параска — українська жартівлива пісня Богдана Весоловського. Виконували «Ябцьо-джаз» у 1930-х, Василь Тисяк у 1960-х та Олег Скрипка у 2009, пісня увійшла до його максі-синґлу «Серце у мене вразливе».

 Парашка, або Параска — гора в Українських Карпатах, найвища вершина однойменного хребта (Парашка) в Сколівських Бескидах

Див. також 
 Парашка (значення)
 Параскева (значення)